Johann Friedrich Bahrdt ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Bahrdt (Theologe) (1713–1775), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Friedrich Bahrdt (Autor) (1789–1847), deutscher Schriftsteller